Артыков — фамилия; имеет женскую форму Артыкова.
 Артыков, Абдулла (1911—1967) — председатель колхоза «Ленинизм» Янгиюльского района Ташкентской области, Герой Социалистического Труда.
 Артыков, Анвар (род. 1951) — губернатор Ошской области, занявший пост в самом начале Тюльпановой революции.
 Артыков, Гафурджон — председатель колхоза «Коммунист» Канибадамского района Ленинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Артыков, Иззат (род. 1993) — киргизский тяжелоатлет, чемпион Азии, мастер спорта международного класса, многократный чемпион страны.
 Артыков, Раббим Зияевич — председатель Самаркандского облисполкома.
 Артыков, Рахматулла — председатель колхоза «Москва» Чартакского района Наманганской области, Герой Социалистического Труда
 Артыков, Сабо (1960—2014) — туркменский эстрадный певец и музыкант.
 Артыков, Султан — бригадир колхоза имени Тельмана Ленинского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Артыков, Хасан (1905 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).

Артыкова 
 Артыкова, Гульзара — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Артыкова, Фарахат — бригадир хлопководческой бригады колхоза имени Чкалова Хатырчинского района Самаркандской области, Герой Социалистического Труда. Примечания